Соревнования по стритболу среди 16 мужских команд на II Европейских играх в Минске пройдут с 21 по 24 июня 2019 года.

Участники

Соревнования

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф 

Баскетбол на Европейских играх 2019